Ashbourne puede referirse a:

 Ashbourne (Australia Meridional), Australia
 Ashbourne (Derbyshire), Inglaterra
 Ashbourne (Irlanda)
 Ashbourne (Victoria), Australia